Changy puede referirse a: 

 Changy, comuna francesa situada en Loira.
 Changy, comuna francesa situada en Marne.
 Changy, comuna francesa situada en Saona y Loira.